Johannisfriedhof steht für:
 Johannisfriedhof (Bielefeld)
 Johannisfriedhof (Chemnitz)
 Johannisfriedhof (Dresden)
 Johannisfriedhof (Freital)
 Johannisfriedhof (Hildesheim)
 Johannisfriedhof (Jena)
 Johannisfriedhof (Nürnberg)
 Johannisfriedhof (Osnabrück)

 Alter Johannisfriedhof (Leipzig)
 Neuer Johannisfriedhof, heute Friedenspark (Leipzig)

Siehe auch:
 Johanniskirchhof (Dresden)
 Johanniskirchhof (Flensburg)
 Johannesfriedhof
 Friedhof St. Johann (Saarbrücken)